Ху́го (Гу́го) Хе́ринг () 22 мая 1882, Биберах-ан-дер-Рис, Баден-Вюртемберг — 17 мая 1958, Гёппинген, Баден-Вюртемберг, Германия) — немецкий архитектор, теоретик и практик немецкой «органической архитектуры». Один из основателей Международного конгресса современной архитектуры. Оказал значительное влияние на творчество Ганса Шаруна. К идеям Херинга и Шаруна в своём творчестве был близок Алвар Аалто.

Жизнь и творчество 

Немецкий архитектор, ученик Теодора Фишера. Был секретарем «Кольца» (Der Ring) и от этого объединения участвовал в учреждении Международного конгресса современной архитектуры (CIAM). Проектировал модернистские здания для Берлин-Целендорф (1926—1927) и Берлин-Сименштадт (1929—1931). 

Хуго Херинг долгое время являлся хранителем работ Казимира Малевича. В 1927 году немцы предложили Малевичу устроить выставку в Берлине. Он привез свои работы в Германию, но начало репрессий заставило Малевича вернуться в Ленинград, оставив картины, экспонировавшиеся на выставке в Германии, пояснительные таблицы к лекциям и теоретические записи на временное хранение Хуго Херингу. На родину картины не вернулись, часть их в настоящее время принадлежит Городскому музею Амстердама и МоМА.

Позже Хуго Херинг развивал теорию органической архитектуры, которая в его понимании, вероятно, означала функциональную пригодность и отказ от предвзятых эстетических идей или форм. В отличие от Фрэнка Ллойд Райта отвергал правильные геометрические формы; по его мнению, композиция здания должна развиваться свободно, подобно живому организму. В некоторых из его работ чувствовался экспрессионизм.

Некоторые из работ Хуго Херинга:
 Комплекс хозяйственных построек Гут Гаркау, Шарбойц, недалеко от Любека (1923—1925)
 Фабрика табачных изделий в г. Нойштадт-ин-Хольштайн (1925)
 Дом Берендта, Берлин (1930)
 Дом фон Притвитц, Тутцинг (1937—1941)
 Школа Kunst und Werk, Берлин (1942)
 Дом Шмитца, Биберах-ан-дер-Рис (1949—1950).

Семья 
С 1950 года был женат на актрисе Роме Бан (1896—1976).

Примечания 

Архитекторы Германии
Архитекторы-модернисты
Новое строительство
Теоретики архитектуры